Soroud-e Melli (persisch سرود ملی „Nationalhymne“) bezeichnet:

 die afghanische Nationalhymne Milli Tharana
 die iranische Nationalhymne Soroud-e Melli-ye Dschomhuri-ye Eslami-e Iran
 die tadschikische Nationalhymne Surudi Milli
 eine der ehemaligen afghanischen Nationalhymnen
 Königshymne (Afghanistan) (1926–1943)
 Schahe ghajur-o-mehrabane ma (1943–1973)
 So Tsche Da Mezaka Asman Wi (1973–1978)
 Garam schah, la garam schah (1978–1992)
 Qal’a-ye Islam, qalb-e Asiya (1992–2006)